Алекса́ндр Дми́триев:
 Дмитриев, Александр (род. 1982) — эстонский футболист.
 Дмитриев, Александр Алексеевич (1854—1902) — историк и краевед, исследователь истории Урала.
 
 Дмитриев, Александр Михайлович (род. 1948) — советский и российский ученый, член-корреспондент РАН.
 Дмитриев, Александр Павлович (1910—1969) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Александр Петрович (1776—1859) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.